Мордва может означать следующее:
 Мордва — финно-угорский народ
 Мордва — деревня в Агрызском районе Республики Татарстан.
Мордва — до 1946 г. название села Красноселье Чигиринского района Черкасской области.